La camomille est un nom vernaculaire de plusieurs espèces de plantes de la famille des Astéracées (Composées).

 Camomille romaine (Chamaemelum nobile, synonymes : Anthemis nobilis , Ormenis nobilis, Camomille d'Anjou).
 Camomille allemande aussi appelée matricaire camomille, camomille sauvage
 Camomille puante Anthemis cotula
 Camomille brunâtre Ormenis praecox 
 Camomille de Chine Chrysanthemum indicum
 Camomille de Mahon Santolina chamaecyparissus
 Camomille de Trionfetti Anthemis triumfetti
 Camomille des chiens Anthemis cotula
 Grande camomille Tanacetum parthenium
 Camomille inodore Matricaria perforata

Cinéma 
 Camomille est le titre d'un film de Mehdi Charef (1988). 

el:Χαμομήλι
simple:Chamomile
tl:Mansanilya (kamomile)